Snyder steht für:

 Snyder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 D. D. Snyder & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1885–1915)
 Snyder Motor & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)

Snyder ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Snyder (Arkansas), Ort im Ashley County, Arkansas
 Snyder (Colorado), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Morgan County, Colorado
 Snyder (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Clarke County, Illinois
 Snyder (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Chariton County, Missouri
 Snyder (Nebraska), Dorf (village) im Dodge County, Nebraska
 Snyder (New York), Dorf (hamlet) bei Amherst im Erie County, New York
 Snyder (Oklahoma), Stadt (city) im Kiowa County, Oklahoma
 Snyder (Texas), Stadt (town) im Scurry County, Texas
 Snyder (Utah)
 Snyder (Virginia), Ort im Augusta County, Virginia
 Snyder Corner (Pennsylvania)
 Snyder Crossing (New York)
 Snyder County, Verwaltungseinheit in Pennsylvania

Siehe auch:

 Snyder-Halbinsel, Halbinsel an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Snyder Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Snyder Pond, diverse Seen
 Snyder Rocks, Felsformation im Wilkesland, Antarktika
 Snyder Township, diverse Townships
 Snyder-Robinson-Syndrom
 Snyder-Schlinge
 Snyders
 Sneider
 Snider
 Sneijder